Okręty US Navy o nazwie USS "Riverside":
 Pierwszy "Riverside" był barką z ożaglowaniem szkunera i drewnianym kadłubie. Początek budowy w 1890 w Brooklynie.
 Drugi "Riverside" (APA-102) był okrętem zaopatrzeniowym typu Bayfield, który był w służbie w latach 1944-1946.
Riverside